Пу́ндик — а) рід печива або пиріжків; б) смачна їжа, ласощі (переважно в множині).

Прізвище 

Пу́ндик — українське прізвище. Походить від назви однойменної страви.

Персоналії
 Галина Пундик (* 1987) —  українська фехтувальниця-шаблістка, олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу та Європи.
 Микола Пундик (* 1961) —  український політичний діяч, голова Одеської обласної ради (2010—2013), керівник Одеської регіональної організації партії «За життя».

Українські прізвища
Прізвища на -ик